Владимир Евгеньевич Нестеров (1 июля 1949, Череповец — 28 декабря 2022) — советский и российский конструктор. Генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева (2005—2012), , полковник. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1997) и Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2007).

Биография 
С 1953 г. жил в Москве. После окончания в 1972 г. МАИ им. С.Орджоникидзе (факультет «двигатели летательных аппаратов») служил в Вооружённых Силах СССР — инженером по эксплуатации вычислительной техники, обеспечивающей управление космическими аппаратами, младшим военным представителем в КБ «Химмаш». В 1978 г. окончил Военную академию им. Ф. Э. Дзержинского. Служил офицером, старшим офицером в Центральном (Главном) управлении космических средств; занимался многоразовой космической системой «Энергия-Буран» (ведущий по блокам «А» первой ступени ракеты-носителя «Энергия», затем отвечал за ракету-носитель в целом); с 1988 г. — заместитель начальника отдела, с 1990 г. — начальник отдела, заместитель начальника управления.

В октябре 1992 г. откомандирован в Российское космическое агентство на должность заместителя начальника управления средств выведения, наземной космической инфраструктуры и кооперационных связей; с 2000 г. — начальник этого управления. Создавал систему гражданской эксплуатации космодрома «Байконур».

Принимал участие в создании пяти космических ракетных комплексов — «Зенит», «Буран», «Союз-2», «Протон-М» и «Наземный старт», комплексов разгонных блоков «Бриз-М» и «Фрегат»; участник более 500 запусков ракет-носителей космического назначения различных типов. Руководил запусками как председатель государственных комиссий КРК «Днепр», «Циклон», «Союз», «Зенит», «Протон».

С 25 ноября 2005 г. — генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева (распоряжение Президента Российской Федерации № 569/рп).

С 2009 г. — генеральный конструктор средств выведения космических аппаратов на орбиту и их межорбитальной транспортировки.

15 августа 2012 г. подал заявление об отставке с поста генерального директора. Перешёл на должность первого заместителя гендиректора, курируя производство ракеты-носителя «Ангара».

30 декабря 2014 г. закончил работу над Ангарой и уволился из ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Прокомментировав это так: «23 декабря ракета улетела, я выполнил свою задачу, а потому больше не видел необходимости оставаться на предприятии. Не видело такой необходимости и новое руководство ГКНПЦ, поэтому 30 декабря ушел по соглашению сторон».

Находился под следствием по делу о хищении 368 млн рублей в НПЦ им. Хруничева (обвинение в растрате денежных средств предприятия в особо крупном размере, ч. 4 ст. 160 УК РФ и подделке официальных документов, ч. 2 ст. 327 УК РФ).

Действительный член Международной академии астронавтики, Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского и Российской инженерной академии.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 Орден Красной Звезды — за создание и успешные испытания в 1987—1988 гг. многоразовой космической системы «Энергия-Буран»
 Орден Почёта — за участие в создании космического ракетного комплекса «Союз-2»
 Орден «За заслуги» (Украина) III степени — за значительный личный вклад в развитие научно-технического сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией, реализацию совместных проектов в области ракетно-космической техники (2006)
 Орден преподобного Сергия Радонежского III степени Русской православной церкви
 Государственная премия Российской Федерации (1997) — за создание мощного маршевого кислородно-водородного жидкостного ракетного двигателя РД-0120 и внедрение высокоэффективных криогенных технологий для разработки двигателей нового поколения и обеспечения международного сотрудничества
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2007) — за участие в создании космического ракетного комплекса «Протон-М»
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (2009) — за большой личный вклад в создание новой специальной техники и укрепление обороноспособности страны
 22 ведомственные награды Российского космического агентства, Российского авиационно-космического агентства, Федерального космического агентства
 два ордена и 39 медалей Федерации космонавтики.

Семья 
Женат, имеет сына и дочь.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Ушёл из жизни Нестеров В.Е. С 2005 по 2012 гг. – генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. khrunichev.ru. 28 декабря 2022 года.

Выпускники Московского авиационного института
Выпускники военных вузов
Персоналии:Космонавтика СССР
Инженеры по алфавиту
Военные инженеры
Инженеры России
Инженеры СССР
Члены Международной академии астронавтики
Персоналии:Космонавтика России